Навлата (Нави) Рават (; род. 5 июня 1977, Малибу) — американская актриса.

Биография 
Нави Рават родилась в семье индийца и немки. Закончила Нью-Йоркский университет по специальности «английская и американская литература». Актёрская карьера началась в 2000 году с эпизодической роли в сериале «Лучшие». Наиболее известна по сериалу «Числа», где сыграла аспиранта-математика Амиту Рамануджан.

Личная жизнь 
22 сентября 2012 года вышла замуж за актёра Броли Нолти. У них есть дочь.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета